En Pologne, Jankowice est le nom de :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jankowice, village 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Jankowice, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jankowice, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jankowice, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Jankowice, village du powiat de Brzeziny
 Jankowice, village du powiat de Kutno 
 Jankowice, village du powiat de Radomsko

dans la voïvodie de Lublin
 Jankowice, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Jankowice, village du powiat de Grójec
 Jankowice, village du powiat de Radom 
 Jankowice, village du powiat de Szydłowiec 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Jankowice, village du powiat de Chrzanów
 Jankowice, village du powiat de Proszowice

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Jankowice, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Jankowice, village du powiat de Pszczyna
 Jankowice, village du powiat de Racibórz

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Jankowice, village du powiat de Działdowo
 Jankowice, village du powiat de Kętrzyn